Bénédictine a plusieurs significations :

 une bénédictine est une moniale appartenant à l'ordre de Saint-Benoît, par exemple les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre ;
 une bénédictine est une habitante de la commune de Saint-Benoist-sur-Mer, de Saint-Benoît (La Réunion), de Saint-Benoît-d'Hébertot, de Saint-Benoît-des-Ondes ;
 la Bénédictine est une boisson alcoolisée digestive fabriquée à Fécamp en Normandie.
 la Benedictine est une pâte à tartiner à base de concombres et de fromage à la crème.

 Voir aussi